Млада партия (, GENÇPARTİ) е либерална политическа партия в Турция, основана през 2002 г. Неин основател е Джем Узан. Партията няма официален председател.

Избори

Парламентарни избори

Вижте също 
 Списък на политическите партии в Турция

Източници

Външни препратки 

 

Политически партии в Турция
Либерални партии